Dieser Artikel behandelt die Italienische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland. Italien nimmt zum vierten Mal an der Endrunde teil. Zuletzt nahmen die Italienerinnen 2019 teil und schieden dabei im Viertelfinale aus.

Qualifikation 
Gegner in der Qualifikation waren die Schweiz, wie schon 2019 Moldau und Rumänien sowie Kroatien und erstmals Litauen. Der Gruppensieger qualifizierte sich direkt, der Gruppenzweite ist für die Play-off-Spiele qualifiziert.

Die Italienerinnen begannen die Qualifikation im Herbst 2021 mit vier Siegen ohne Gegentor, verloren dann aber das Heimspiel gegen die Schweiz mit 1:2. Es blieben die einzigen Gegentore, denn die restlichen Spiele – auch das Rückspiel in der Schweiz – wurden ohne Gegentor gewonnen. Dennoch konnten die Italienerinnen sich erst am letzten Spieltag für die WM qualifizieren, wobei sie davon profitierten, dass die Schweizerinnen im sechsten Spiel in Rumänien nur ein 1:1 erreichten – bis auf die Heimniederlage gegen Italien hatten sie alle anderen Spiele gewonnen und der direkte Vergleich sprach aufgrund der Auswärtstore für die Eidgenossinen, die sich aber für die Play-offs der Gruppenzweiten qualifizierten. 

Insgesamt wurden 32 Spielerinnen eingesetzt, von denen 17 Spielerinnen mindestens die Hälfte der Spiele mitmachten. In allen zehn Spielen kam nur Cristiana Girelli zum Einsatz, je einmal fehlten Lisa Boattin und Torhüterin Laura Giuliani, die im dritten Spiel zwangsweise pausieren musste, da sie im zweiten Spiel die Rote Karte erhalten hatte, wodurch die eingewechselte Francesca Durante zu ihrem einzigen Einsatz kam. Ihr erstes Länderspiel bestritt Norma Cinotti, als sie im sechsten Spiel für 13 Minuten eingewechselt wurde. Kapitänin Sara Gama kam nur in den acht Spielen vor der wegen der COVID-19-Pandemie dazwischen geschobenen EM-Endrunde zum Einsatz, danach wurde sie von Girelli vertreten. 

Beste Torschützinnen waren Cristiana Girelli mit acht sowie Arianna Caruso und Valentina Giacinti mit je sieben Toren. Insgesamt steuerten 13 Spielerinnen mindestens ein Tor zu den insgesamt 40 Toren bei. Valeria Pirone erzielte ihr erstes Länderspieltor beim 3:0-Sieg gegen Kroatien, Tatiana Bonetti beim 7:0 gegen Litauen, Agnese Bonfantini beim 8:0 gegen Moldau und Lisa Boattin beim 2:0 gegen Rumänien im letzten Spiel.

Abschlusstabelle

Spielplan

Vorbereitung 
Die Vorbereitung auf die WM begann im Oktober 2022 mit einer 0:1-Niederlage gegen Südamerikameister Brasilien. Im November verloren sie erstmals gegen Österreich (0:1) und spielen noch gegen Nordirland, die sich nicht für die WM qualifizieren konnten. Im Februar 2023 nehmen die Italienerinnen am zum zweiten Mal ausgetragenen Arnold Clark Cup teil, an dem die WM-Teilnehmer England und Südkorea sowie Belgien (1:2) teilnehmen werden.

Endrunde

Auslosung 
Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung waren die Italienerinnen Topf 2 zugeordnet. Sie konnten somit in eine Gruppe mit einem der Gastgeber Australien oder Neuseeland aber auch Titelverteidiger USA, Europameister England oder Deutschland gelost werden. Letztlich landeten sie in der Gruppe G mit Schweden, Afrikameister Südafrika und Argentinien, die in Neuseeland spielt. Als Gruppensieger oder -zweiter würde die Mannschaft das Achtelfinale der K.-o.-Runde in Australien bestreiten, gegen den Zweiten bzw. Sieger der Gruppe E mit den beiden Finalisten der letzten WM (USA und Neuseeland) am 6. August in  Melbourne bzw. Sydney. Bei einem Sieg würde die Mannschaft dann wieder nach Neuseeland zurückkehren, wo Viertel- und Halbfinale stattfinden würden, ehe es zum Finale wieder nach Australien gehen würde.

Gruppenspiele 

|}

Einzelnachweise 

Italien
2023